Да́рлингтон () — город в Великобритании к юго-западу от города Мидлсбро.

Административно Дарлингтон входит в графство Дарем (Англия). Расположен на реке Скерн (). Население на 2001 год — 97 838 человек (на 1951 — 85 тыс.). В городе развито машиностроение и производство мостовых конструкций. Раньше была развита трикотажная и шерстяная промышленность. Дарлингтон известен первой английской железной дорогой, прошедшей из города в Стоктон-он-Тис () и открытой 25 сентября 1825 года. Впоследствии в этот день стали отмечать рождение железнодорожного транспорта. Также через город проходит крупнейшая автомагистраль страны — A1.

С 1863 по 1966 год в городе действовал паровозостроительный завод Дарлингтон ().

В городе проходит ежегодный пивной фестиваль.

В городе базируется футбольный клуб Дарлингтон.

Города-побратимы 
  Мюльхайм-на-Руре, Германия (1953) 
  Амьен, Франция (1973)

Галерея

Примечания 

 
Дарем